Colt M1895 – amerykański ckm kalibru .236 Navy używany przez US Navy, jego wersją rozwojową był ckm Colt M1914 kalibru .30-06 Springfield.
 Krag-Jørgensen M1895 – norweski karabinek kawaleryjski kalibru 6,5 mm.
 Lee M1895 – amerykański karabin powtarzalny kalibru .236 Navy.
 Mannlicher M1895 – austro-węgierski karabin powtarzalny kalibru 8 mm.